WGV ist die Abkürzung für:
 Weser-Gymnasium Vlotho
 Westdeutscher Gemeinschaftsverband e.V.
 Württembergische Gemeinde-Versicherung
 Wiehengebirgsverband Weser-Ems
 Wissenschaftliche Gesellschaft für Veterinärmedizin der DDR
 Wohnungsgrundbuchverfügung
 World Golf Village, Florida

Abkürzung